Le championnat du monde de squash 1988  est l'édition 1988 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 10 au 13 mai 1988 à Amsterdam.
Jahangir Khan remporte son sixième et dernier titre en battant Jansher Khan en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1988
Squash masculin
Squash masculin 1988
Championnat du monde à Amsterdam
Monde masculin 1988
Monde masculin
Sport aux Pays-Bas en 1988
Sport en mai 1988